Spin může být:

 spin – kvantová vlastnost elementárních částic
 Spin (časopis) – americký hudební časopis
 Spin (hudební skupina) – industriální hudební skupina
 Spin (album) – album hudebníka Darrena Hayese z roku 2002
 
 Radio Spin – pražská rozhlasová stanice
 Spiny – různé verze operačního systému Fedora Linux s různými desktopovými grafickými prostředími